I Campionati del mondo di triathlon long distance del 1997 (IV edizione) si sono tenuti a Nizza, Francia in data 8 giugno 1997.

Tra gli uomini ha vinto il belga Luc Van Lierde, mentre la gara femminile è andata alla tedesca Ines Estedt.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 1997
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 1997

Campionati mondiali di triathlon long distance
Competizioni sportive a Nizza
Triathlon nel 1997